Feldbauern ist der Name folgender Orte:

  Feldbauern (Gemeinde Mönichkirchen), Ortsteil von Mönichkirchen, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
  Feldbauern (Gemeinde Vorau), Ortsteil von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Feldbauer